Зелёная Поляна — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Зелёная Поляна — деревня в Чечерском районе Гомельской области

Россия 
 Зелёная Поляна — посёлок в Алейском районе Алтайского края.
 Зелёная Поляна — село в Ключевском районе Алтайского края.
 Зелёная Поляна — село в Троицком районе Алтайского края.
 Зелёная Поляна — деревня в Абзелиловском районе Башкортостана.
 Зелёная Поляна — село в Белгородском районе Белгородской области.
 Зелёная Поляна — деревня в Путятинском районе Рязанской области.

Украина 
 Зелёная Поляна — село в Червоноармейском районе Житомирской области.
 Зелёная Поляна — село в Полесский район Киевской области
 Зелёная Поляна — село в Арбузинском районе Николаевской области
 Зелёная Поляна — село в Коропском районе Черниговской области